Morrison puede referirse a:

Astronomía 

 (2410) Morrison, asteroide

Geografía 

 Formación Morrison, formación geológica en Estados Unidos;

Localidades y divisiones administrativas 

 Morrison, localidad de la Argentina;
 Morrison, localidad del estado de Colorado, Estados Unidos;
 Morrison, ciudad del estado de Illinois, Estados Unidos;
 Morrison, ciudad del estado de Iowa, Estados Unidos;
 Condado de Morrison, división administrativa de Minnesota, Estados Unidos;
 Morrison, localidad del estado de Oklahoma, Estados Unidos;
 Morrison, ciudad del estado de Misuri, Estados Unidos;
 Morrison, localidad del estado de Tennessee, Estados Unidos;
 Morrison, pueblo del estado de Wisconsin, Estados Unidos;

Personas 

 Adam Morrison, baloncestista estadounidense.
 Alexander Morrison, médico y botánico de Australia;
 Bill Morrison, historietista estadounidense.
 Carla Morrison, cantante mexicana.
 Clinton Morrison, futbolista irlandés.
 Ernie Morrison, actor estadounidense.
 Grant Morrison, guionista de cómics escocés.
 Herbert Morrison, periodista estadounidense.
 Herbert Stanley Morrison, político inglés.
 Jim Morrison, cantante estadounidense.
 John Morrison, luchador estadounidense de la WWE.
 Matthew Morrison, actor, cantante, músico y bailarín estadounidense.
 Robert Morrison (misionero) (1782–1834), misionero protestante británico.
 Sterling Morrison, músico estadounidense.
 Toni Morrison, escritora estadounidense.
 Van Morrison, cantante británico.